Astara steht für

 Astara (Iran), Ort im Iran
 Astara (Aserbaidschan), Ort in Aserbaidschan
 Astara (Rayon), Bezirk in Aserbaidschan
 Astara (Fluss), Fluss im Iran
 Astara (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Gilan im Iran